Jernej Klemenak, slovenski hokejist, * 24. marec 1984, Ljubljana.

Klemenak je igral za slovensko mladinsko reprezentanco na dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih. Igral je za slovenske klube HK Tivoli, HDD ZM Olimpija in HD HS Olimpija v slovenski ligi.

Pregled kariere

|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 18
| 4
| 8
| 12
|
| 26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 20
| 3
| 2
| 5
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |93
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |26
| bgcolor="#7FFF00" |-5
| bgcolor="#7FFF00" |147
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Ljubljanski športniki